Лято — польське прізвище.

Відомі носії:
 Гжегож Лято (*1950) — колишній польський футболіст, нападник та польський футбольний функціонер.
 Ярослав Лято (*1977) — колишній польський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Лато
Польські прізвища